Спринт такмичење у биатлону за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимппијском комплексу Вистлер Парк који се налази у Мадели Крику у долини Калахан, 14. фебруара, 2010

Систем такмичења 
Спринт је дисциплина која се за мушкарце одвија на стази од 10 километара. Такмичари почињу трку појединачно у временским размацима. У току трке гађа се два пута најпре из лежећег па из стојећег става, укупно 10 мета. Сваки промашај доноси казнени круг трчања од 150 метара. Првих 60 првоплсираних на крају такмичења пласирали су се за дисциплину потера

Учествовало је 88 биатлонаца из 32 земље.

Земље учеснице 

  (1) 
  (4) 
  (4) 
  (4) 
  (4)
  (1) 
  (4)
  (2)
  (1) 
  (4)

  (4) 
  (4)
  (4) 
  (1) 
  Грчка (1)
  (1) 
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)

  (1)
  (4) 
  (2)
  (4)
  Србија (1)
  (4) 
  Словенија (4) 
  (4)
  (4)
  (4)
  (4) 

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Биатлон на званичном сајту ЗОИ Ванкувер  

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2010.